Mont St. Michel steht für:
 Le Mont-Saint-Michel und Mont-Saint-Michel (Abtei) auf der gleichnamigen Insel im Ärmelkanal
 Mont Saint-Michel (Vogesen), Berg im Elsass
 Tumulus St. Michel in Carnac, Morbihan mit Kapelle auf der Spitze
 Mont St Michel (Schiff), Fähre von Brittany Ferries

 St. Michael’s Mount, Gezeiteninsel im Ärmelkanal bei Cornwall

Siehe auch:
 Mont-Saint-Michel